Departamento de Santa Bárbara puede referirse a:
 Departamento de Santa Bárbara (Argentina);
 Departamento de Santa Bárbara (Honduras).